Chibuzor Okonkwo – calciatore nigeriano
 Daniel Okonkwo – ex cestista statunitense naturalizzato nigeriano
 Digger Okonkwo – ex calciatore nigeriano naturalizzato maltese
 Onyekachi Okonkwo – calciatore nigeriano